Екстра́кт (, , ) — це:

 Екстракт — згущена водна, спиртова або ефірна витяжка з рослинних чи тваринних тканин, речовини
 Стислий виклад якогось твору, документа тощо

Див. також 
 Екстракція
 Екстрагент

Література